Петрушиха — топоним в России:

Населённые пункты 
 Петрушиха — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Петрушиха — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.

Реки 
 Петрушиха (приток Оби) — река в Алтайском крае.
 Петрушиха (приток Берди) — река в Алтайском крае.
 Петрушиха (приток Большой Выдрихи) — река в Алтайском крае, бассейн Чумыша.
 Петрушиха (приток Чумыша) — река в Алтайском крае.
 Петрушиха (приток Оры) — река в Новосибирской области.
 Петрушиха (приток Чесноковки) — река в Кемеровской области.
 Петрушиха (приток Осиновки) — река в Приморском крае.